Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет 2018 года — турнир под эгидой ФИФА, который прошел в Уругвае и является шестым чемпионатом мира по футболу среди девушек до 17 лет. Турнир стартовал 13 ноября 2018 года и завершился 1 декабря 2018 года.

Выбор места проведения 
Место проведения турнира было выбрано 10 мая 2016 года. ФИФА поручил проведение турнира Уругваю. Другими кандидатами были:
  Босния и Герцеговина
  Египет
  Финляндия
  Северная Ирландия
  Швеция

Участники

Стадионы

Групповой этап 

Список сокращений: И = Количество проведённых игр; В = Количество выигрышей; Н = Количество ничьих; П = Количество проигрышей; М = Забитые-пропущенные мячи; О = Количество очков

Группа A 

 Статистика взята с источника

Группа B 

 Статистика взята с источника

Группа C 

 Статистика взята с источника

Группа D 

 Статистика взята с источника

Плей-офф

1/4 финала 
 Статистика взята с источника

1/2 финала 
 Статистика взята с источника

Матч за третье место 
 Статистика взята с источника

Финал 
 Статистика взята с источника

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте ФИФА
 Технический отчёт ФИФА

2018
2018 год в женском футболе
Ноябрь 2018 года
Декабрь 2018 года
2018 год в Уругвае
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Уругвае